Podarkeopsis är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Laubier 1961. Podarkeopsis ingår i familjen Hesionidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Podarkeopsis